

Cinema
Outlaw's Son – film uscito nelle sale statunitensi nel 1954 e composto da due episodi della serie televisiva Wild Bill Hickok
Jeff Blain il figlio del bandito (Outlaw's Son) – film del 1957 diretto da Lesley Selander

Televisione
Outlaw's Son – episodio della terza stagione della serie televisiva statunitense Il cavaliere solitario trasmesso l'11 settembre 1952